We Are the World (USA for Africa), escrita per Michael Jackson com a obra caritativa per Àfrica
 We Are the World 25 for Haiti (cançó), spin off o nova versió de la cançó de Michael Jackson, realitzada el 2010 per a la recaptació de fons per Haiti després d'un terratrèmol devastador.